Yolanda Luisa de Saboya (Turín 11 de julio de 1487 - Ginebra, 12 de septiembre de 1499) fue una duquesa consorte de Saboya, casada con Filiberto II de Saboya.

Biografía 
Nació en Turín el 11 de julio de 1487 y fue bautizada en la catedral de San Juan Bautista, el 29 del mismo mes.

Sus padrinos y madrinas fueron Ludovico Sforza (duque de Milán), María Branković (hija de Esteban Branković, rey de Serbia, y marquesa de Montferrato por su matrimonio con Bonifacio III), así como Urbano Bonivard (Obispo de Vercelli) Juan de Compey (Obispo de Tarentaise ), Antonio Champion (Canciller de Saboya, obispo de Mondovi), la abadesa de Caseneuve y futura beata Paola Gambara Costa.

Era hija del duque Carlos I de Saboya, el Guerrero, y Blanca de Montferrato, así como la nieta del difunto tío de Filiberto, el duque Amadeo IX de Saboya. Era la heredera-general de su hermano, padre, abuelo, y también de su abuela Yolanda de Valois, la hija sobreviviente mayor del rey Carlos VII de Francia. Su derecho de nacimiento, después de la muerte de su hermano, era la sucesión de los reinos de Chipre y Jerusalén, aunque el padre de Filiberto tomó esos títulos.

Matrimonio 
En 1496, su hermano el duque Carlos II de Saboya murió sin hijos, siendo el heredero varón de la línea de Saboya, y su tío se convirtió en soberano. Por razones políticas y dinásticas, a los 9 años de edad, el 12 de mayo de 1496, se casó con Filiberto, su primo y el nuevo heredero del trono de 16 años. Debido a la corta edad de la novia, el matrimonio no tuvo hijos.

Al año siguiente, el padre de Filiberto murió y él le sucedió como duque de Saboya. La pareja luego avanzó en sus pretensiones, y tomaron los títulos de Reina y Rey de Chipre, Jerusalén y Armenia.

En 1499, murió a los 12 años de edad, sin hijos. Su heredero era su prima hermana, la princesa Carlota de Nápoles, más tarde condesa de Laval. Filiberto continuó utilizando el título de Chipre y los demás, a pesar de la muerte de su primera esposa. Filiberto se volvió a casar en 1501 con la archiduquesa Margarita de Austria.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de la casa de Saboya
Duquesas consortes de Saboya del siglo XV
Nacidos en Turín
Fallecidos en Ginebra